Bosznia-Hercegovina
 Bobare, falu Tešanj községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Bobare, falu Okucsány községben, Bród-Szávamente megyében